Strašice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Strašice (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Strašice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar